DE eller de kan avse:

 DE – akronym för den amerikanska delstaten Delaware
 DE – landskod för Tyskland
 de – ISO 639-1 kod för språket tyska
 .de – nationell toppdomän för Tyskland
 de-,  ett prefix, se Lista över prefix i svenskan

Se även 
 Dom-debatten – en kontrovers angående huruvida man skall införa dom i stället för de och dem i officiella texter och liknande
 D – en bokstav